Der Kanton Le Nord-Libournais ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Libourne, im Département Gironde und in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Coutras.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 38 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Le Nordlibournais